Salvatori ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Salvatori (* 1954), italienische Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Domenico Salvatori (1855–1909), italienischer Kastratensänger
 Fausto Salvatori (1870–1929), italienischer Schriftsteller und Librettist
 Giulia Salvatori (* 1962), französisch-italienische Schauspielerin und Autorin
 Grazia Salvatori (* 1941), italienische Komponistin und Organistin
 Henry Salvatori (1906–1997), US-amerikanischer Geophysiker, Philanthrop und Politiker
 Ilaria Salvatori (* 1979), italienische Florettfechterin und Olympiasiegerin
 Lynn Salvatori (* 1954), US-amerikanische Stuntfrau und Stuntkoordinatorin
 Renato Salvatori (1933–1988), italienischer Schauspieler
 Stefano Salvatori (1967–2017), italienischer Fußballspieler
 Tony Salvatori (* 1935), US-amerikanischer Jazz- und Orchestermusiker 
Siehe auch:
 Salvadori